Baumfeld bezeichnet:

 Baumfeld (Hitzhofen), Ortsteil der Gemeinde Hitzhofen, Landkreis Eichstätt, Bayern

Baumfeld ist der Familienname von:

 Lisa Baumfeld (1877–1897), österreichische Schriftstellerin
 Carlos Minc Baumfeld (* 1951), brasilianischer Politiker und ehemaliger Umweltminister